,        ,         
                /(        )`        
                \ \___   / |        
                /- _  `-/  '        
               (/\/ \ \   /\        
               / /   | `    \       
               O O   ) /    |       
               `-^--'`<     '       
              (_.)  _  )   /        
               `.___/`    /         
                 `-----' /          
    <----.     __ / __   \          
    <----|====O)))==) \) /====      
    <----'    `--' `.__,' \         
                 |        |         
                  \       /       /\
             __( (_  / \__/ 
           ,'  ,-----'   |          
           `--{__)          

Бисти, выполненный в ASCII-графике
BSD-демон — это талисман операционных систем BSD, названный так в честь программ-демонов () — одного из классов программ в Unix-совместимых операционных системах. Он представляет собой изображение чертёнка, но не страшного, а, скорее, забавного. Обычно он изображается с трезубцем, символизирующим системный вызов «fork», активно используемый программами-демонами.

Хотя правильное название талисмана — просто «BSD-демон», его часто называют «бисти» (). «Бисти» по звучанию напоминает BSD (по-английски BSD произносится как «би-эс-ди»). При этом  является уменьшительной формой от  (произносится как «бист», и переводится как «зверь», причём при написании с определённым артиклем и с большой буквы соотносится с библейским зверем, упоминаемом в Апокалипсисе, или антихристом). Так что бисти можно было бы перевести как «зверёныш» или «бес».

Демон BSD впервые был нарисован   в 1976, а появился на обложке книги в 1988. Авторские права на BSD демона принадлежат .

Во FreeBSD версии 5.x изображение BSD демона, выполненное с помощью псевдографики, появляется в меню загрузки. Его цветной вариант также используется в скринсейвере daemon_saver. В более поздних версиях, в связи с разработкой нового логотипа, изображение в меню загрузки заменено просто на надпись «FreeBSD», однако можно восстановить и старое поведение системы добавив в файл /boot/loader.conf строку loader_logo="beastie" (для отображения цветного логотипа), либо loader_logo="beastiebw" (для черно-белого).

См. также 
 Devilette

Ссылки 

 FreeBSD’s The BSD Daemon page
 The red guy’s name, from the FreeBSD FAQ
 Marshall Kirk McKusick’s BSD Daemon Page
 BSD Daemon Gallery 

BSD
Персонажи-талисманы
Культура движения за свободное программное обеспечение